P92 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 92, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament